Мунц — фамилия. Известные носители:
 Мунц, Владимир Оскарович (1903—1974) — советский архитектор.
 Мунц, Дайана (род. 1982) — американская пловчиха.
 Мунц, Мартина (род. 1955) — швейцарский политик.
 Мунц, Олег Владимирович (род. 1966) — российский и украинский лыжник и биатлонист, двукратный паралимпийский чемпион.
 Мунц, Оскар Рудольфович (1871—1942) — русский архитектор и педагог. Профессор, доктор архитектуры.